Als Dalí-Museum werden bezeichnet:

 das Teatre-Museu Dalí in Figueres (Katalonien, Spanien)
 das Dalí Museum (St. Petersburg) in St. Petersburg (Florida, USA)
 das Museum Dalí - Die Ausstellung am Potsdamer Platz (Berlin, Deutschland)